

Cinema 
 Estasi (Ekstase o Extase) – film del 1933 diretto da Gustav Machatý
 Extase – film del 2009 diretto da Cheyenne Carron

Altro 
 Extase – videogioco pubblicato nel 1990 dalla Cryo Interactive

Pagine correlate 
Estasi (disambigua)